Alphonse Noirot, (1833-1889), un avocat et homme politique français.
 Benjamin Noirot, (1980- ), un joueur de rugby à XV français.
 Émile Noirot, (1853-1924), un peintre français.
 Henri Noirot, (1879-1972), un homme politique français.
 Joseph-Mathias Noirot, (1793-1880), un abbé français, professeur de philosophie.
 Louis Noirot, (1820-1902), un lithographe français.
 Maurice Noirot, (1849-1930), un homme politique français.
 Monique Noirot, (1941- ), une athlète française.
  ;
 Olivier Noirot, (1969- ) un athlète français.
 Paul Noirot, (1923-2010), un écrivain et un journaliste français.
 Sébastien Noirot, (1986- ), un joueur français de volley-ball.